Bajing bezeichnet:

 Bajing (Gao’an) (八景镇), Großgemeinde der Stadt Gao’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Bajing (Miluo) (八景乡), Gemeinde der Stadt Miluo in der chinesischen Provinz Hunan
 Bajing (Heping) (八经街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Heping in der chinesischen Provinz Liaoning